Kolumbija
 Sogamoso (rijeka)
 Sogamoso (grad)